Chama – centro abitato degli Stati Uniti in Nuovo Messico
Chama – centro abitato degli Stati Uniti in Colorado
Chama – centro abitato dello Zambia
Chama – fiume del Venezuela
Chama – genere di bivalvi

Pagine correlate 
 Cama (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Kama – pagina di disambiguazione